Адищево — деревня в Красноармейском районе Челябинской области России. Входит в состав Берёзовского сельского поселения.

География 
Деревня находится на северо-востоке Челябинской области, в лесостепной зоне, на восточном берегу озера Сыкандык, на расстоянии примерно 9 километров (по прямой) к юго-востоку от села Миасского, административного центра района. Абсолютная высота — 178 метров над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 75 %, женщины — соответственно 25 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 %.

Улицы 
Уличная сеть деревни состоит из одной улицы (Озёрная).

Примечания 

Населённые пункты Красноармейского района (Челябинская область)